Санта Тереса де лос Пинос има више значења:

 Санта Тереса де лос Пинос (Канатлан), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Санта Тереса де лос Пинос (Кваутепек де Инохоса), насеље у савезној држави Идалго у Мексику